Владимир Свидерский:
 Свидерский, Владимир Иосифович (1910—1994) — советский философ.
 Свидерский, Владимир Леонидович (1931—2013) — советский и российский физиолог, академик РАН.